Иристон — название Северной и Южной Осетии на осетинском языке: Цагат Иристон и Хуссар Иристон.

Другие значения:
 Иристон — осетинское имя.
 «Иристон» — российский волейбольный клуб (мужской) из Владикавказа.

См. также 
 Иристонский район
 Сын Иристона